El término chupadientes puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Conopophaga lineata en Argentina, Paraguay y Uruguay.

 Un nombre común de la especie de ave Corythopis torquatus en Venezuela.